Orosz Sándor (1922–?) táncos, népművész
 Orosz Sándor (1926) pedagógus, szakíró, egyetemi tanár
 Orosz Sándor (1949 körül–2003) filmproducer
 Orosz Sándor (1956–2021) ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Orosz Sándor (?) raliversenyző
hasonló nevűek
 Orosz Sándor Ágoston (1915–1979) görögkatolikus pap, egyházi vezető, főiskolai tanár, szerzetes